9. Panzerdivision steht für folgende militärische Großverbände:

*  9. Panzer-Division (Wehrmacht)
  9. SS-Panzer-Division „Hohenstaufen“ der Waffen-SS
  9. Panzerdivision (NVA) „Heinz Hoffmann“ der Nationalen Volksarmee der DDR
  9th Armored Division (Vereinigte Staaten)
  9th Armoured Division (Vereinigtes Königreich)
  9. Panzer-Division (Sowjetunion), 1941 in der Kesselschlacht bei Smolensk

Siehe auch:
 9. Division

Liste militärischer Divisionen nach Nummern